Амель:

 Амель (, ) — река в провинции Льеж, Бельгия.
 Амель () — коммуна в провинции Льеж, Бельгия.
 Амель () — коммуна в департаменте Нор, Франция.
 Амель Махди () — ливанский политический деятель и теоретик.

 Жак Амель ()– французский католический священник, убитый террористами.

См. также 
 Амель-Мардук — царь Нововавилонского царства
 Бомон-Амель () — коммуна в департаменте Сомма, Франция